Heemskerck steht für: 
 Van Heemskerck, ein niederländisches Geschlecht

Heemskerck ist der Familienname folgender Personen:

 Coenraad van Heemskerck (1646–1702), niederländischer Diplomat und Politiker
 Jacoba van Heemskerck (1876–1923), niederländische Malerin
 Maarten van Heemskerck (1498–1574), niederländischer Maler
 Willem van Heemskerck (1718–1784), holländischer Verwalter und Politiker
 Wilhelm von Heemskerck (1804–1883), nassauischer Beamter und Politiker

Siehe auch: 
 Heemskerk (Begriffsklärung)